Curator of curatrice kan verwijzen naar:
Curator (juridisch), bewindvoerder
Curator, ook wel conservator, beheerder en samensteller van een kunst- en museumcollectie
Curator (bestuur), bestuurder, lid van het curatorium (raad van toezicht van een instelling)
Curator (onderwijs), bestuurder, lid van het curatorium (raad van toezicht, meestal aan een universiteit of hogeschool)
Curator (tentoonstelling), tentoonstellingsmaker op projectbasis
Curator (muziek), iemand die op projectbasis de programmering van een concert, concertreeks of muziekfestival verzorgt

Met betrekking tot het Romeinse Rijk:
Curator (Rome), de voogd van een Romeinse jongeman
Curator Alvei et Riparum, stond in voor de scheepvaart op de Tiber
Curator annonae, stond in voor de voedselvoorziening
Curator aquarum, stond in voor een aquaduct
Curator kalendarii, stond in voor de kalendaria
Curator locorum publicorum iudicandorum, stond in voor publieke gebouwen en gronden
Curator ludorum, stond in voor publieke feesten
Curator operum publicorum, stond in voor publieke werken
Curator regionum, stond in voor een van de veertien regiones van Rome
Curator reipublicae of Logistae, stond in voor landverdeling in de municipiae
Curator viarum, Romeins ambtenaar die instond voor de viae (wegen)